Донвиль-ле-Бен () — коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Нормандия, департамент Манш, округ Авранш, кантон Гранвиль. Расположена в 51 км к юго-западу от Сен-Ло, на побережье Ла-Манша.

Население (2018) — 3 138 человек.

История 
В дохристианские времена на территории Донвиля обитали кельтские племена. В середине IX века в этих местах жил отшельником Святой Клер, перебравшийся из Англии. В 1022 году нормандский герцог Ричард II передал земли баронов де Сен-Пер, в том числе и Донвиль, монахам аббатства Мон-Сен-Мишель. 

В 1832 году предприниматель Луи Диор открыл на территории в десять гектаров, в том числе частично в Донвиле, завод по производству минеральных удобрений. В 1929 году, в разгар экономического кризиса, семья Диор продала завод; он несколько раз менял владельцев, и в 1988 году стал частью компании GPN. В 2007 году завод был закрыт.

С 1962 года Донвиль-ле-Бен имеет статус морского курорта, для чего на побережье были построены соответствующие объекты инфраструктуры.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Клер XII века с рядом стоящим фонтаном
 Pierre Aiguë («Острый камень»), менгир, находящийся по дороге в коммуну Лонгвиль

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,8 %
 промышленность — 8,9 %
 строительство — 6,6 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 53,3 %
 государственные и муниципальные службы — 30,4 %

Уровень безработицы (2018) — 11,9 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Манш — 10,4 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 22 560 (Франция в целом — 21 730, департамент Манш — 20 980).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Донвиль-ле-Бена с 2020 года занимает Гаэль Фаньен (Gaëlle Fagnen). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им список победил в 1-м туре, получив 74,31 % голосов.

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Коммуны департамента Манш